Киданцы () — село,
Киданецкий сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122484201. Население по переписи 2001 года составляло 888 человек .

Является административным центром Киданецкого сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Киданцы находится у истоков реки Теребна,
на расстоянии в 1,5 км от сёл Горы-Стрыевецкие и Романовое Село.

История 
 1464 год — дата основания как село Кийданцы.
 В 1947 году переименовано в село Киданцы.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Примечания